Choux – francuska gmina w regionie Franche-Comté (departament Jura)

Zobacz też 
 Les Choux – francuska gmina w Regionie Centralnym (departament Loiret)
 Chou – japońska jednostka miary